Samuel Cooper – generale statunitense
Samuel Cooper – miniatore inglese
Samuel Bronson Cooper – politico statunitense
Samuel VanVoorhis Cooper – giocatore di football americano statunitense